Лентовский — фамилия. Известные носители:

 Лентовский, Владимир Иванович (Борис, 1857—1923) — священнослужитель, епископ Пензенский и Саранский, член IV Государственной Думы.
 
 Лентовский, Николай Викентьевич (1835—1909) — тайный советник, сенатор.